Palaiokastro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiókastro (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Palaiókastro (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar